le portait de La Vieille, tableau de Giorgio Barbarelli dit Giorgione réalisé vers 1506 ;
 La Vieille, roman de Georges Simenon (1959) ;
 La Vieille, album de Michel Sardou (1976).

 le phare de la Vieille, phare maritime du Finistère en France.

Voir aussi